Die Abkürzung OSD steht für:
 Dominikanerinnen, ein katholischer Frauenorden
 Object-Based Storage Device, Kommandoprotokoll in SCSI (Small Computer System Interface)
 On Screen Display, Element der Benutzerschnittstelle von Bildschirmen und Displays für Geräteeinstellungen
 OneSpace Drafting (ME10), ein CAD-Programm in Maschinenbau und Elektromechanik
 Open Source Definition, Standard für Open-Source-Lizenzen, siehe Open Source Initiative
 Operating System Deployment, Verfahren zum Vervielfältigen des Betriebssystems per Microsoft  System Center Configuration Manager
 Ordnungs- und Sicherheitsdienst, eine Unterorganisation der Volkspolizei in der DDR, die von 1958 bis 1960 bestand. Der OSD sollte unter anderem Aufgaben des Luft- und Zivilschutz wahrnehmen.
 Ostsächsische Sparkasse Dresden
 Flughafen Åre Östersund (IATA-Code)

OSD